Гуго VI (Hugues VI de Châteaudun) (ум. 1191) — виконт Шатодёна, сеньор Мондубло.

Сын Гуго IV де Шатодёна и Маргариты де Сен-Кале. Носил прозвище «Хитрый» (Callidus, le Rusé).

Предполагается, что он в 1176 году наследовал брату — Жоффруа IV, хотя совершенно точно известно, что тот умер раньше отца.

Был союзником короля Англии. В 1189 году начал войну с графом Вандома Бушаром IV — родственником своей жены. Последнего поддержал французский король Филипп Август, который после осады занял замок Мондубло. Но вскоре был заключен мирный договор.

Гуго VI принял участие в Третьем крестовом походе и погиб (или умер) во время осады Акры в 1191 г.

Гуго VI был женат на Жанне де Прёйли, дочери Госберта де Прёйли, сеньора Буше и Герша, и Аделы Вандомской. Дети:
 Жоффруа V, виконт Шатодёна
 Агнесса.

Источники 
 Ambroise, The History of the Holy War, translated by Marianne Ailes, Boydell Press, 2003, l.4717
 Settipani, Christian, Les vicomtes de Châteaudun et leurs alliés, dans Onomastique et Parenté dans l’Occident médiéval, Oxford, Linacre, Unit for Prosopographical Research, 2000
 Europäische Stammtafeln, Vol. III, Les Vicomtes de Châteaudun
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/cfrachacha.htm#ClemenceChateaudunMRobertDreux

Участники Третьего крестового похода
Виконты Шатодёна